Соторрибас ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампичуэло. Занимает площадь 149,33 км². Население — 864 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 17 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Куэнки